Mandel má více významů, může znamenat:

 historické množstevní označení, číslovka vyjadřující číslo patnáct, tzn. 15; čtyři mandele tvořily kopu (60)
 v zemědělství byl mandel seskupení patnácti snopů obilí, přičemž snop tvořily 3 až 4 hrstě [obilí] za sekáčem odebrané a poté podle velikosti při vázání na snop 3 nebo 4 svazované

příjmení (v cizích jazycích se vyslovuje Mandl nebo Mendl)

 Cyril Mandel (1873–1907) – český malíř
 Cyril Mandel (architekt) (1929–2011) – český architekt
 Ernest Mandel (1923–1995) – marxistický ekonom
 Harvey Mandel (* 1945) – americký kytarista
 Jiří Mandel (1886–1971) – český malíř
 Johnny Mandel (1925–2020) – americký skladatel a hudebník
 Julian Mandel (1872–1935) – francouzský fotograf
 Michal Bernard Mandel (1660?–1711) – česko-rakouský barokní sochař
 Steve Mandel – americký astrofotograf
 Vladimír Mandel (* 1939) – český basketbalista

 zeměpisné označení
 Mandel (řeka), vodní tok v Belgii, levý přítok řeky Leie
 Mandel (Německo), obec v Porýní-Falci

Externí odkazy 
 VOLF, Josef a CÍZL, Evžen, ed. Z pamětí starého českého sedláka: kus selské historie z 2. poloviny XIX. století. Hradec Králové: Novina, 1932, s. 179.